Caeneus, een Lapithische held uit de Griekse mythologie.
Caenis (geslacht), een geslacht van haften